Примера Дивисьон Чили 1935 () — 3-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1935
Чили
1935 год в Чили